Треинта и Уно де Дисијембре има више значења:

 Треинта и Уно де Дисијембре (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Треинта и Уно де Дисијембре (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику